Sega All-Stars (computerspelserie)
 Sega Superstars - 2004
 Sega Superstars Tennis - 2008
 Sonic & Sega All-Stars Racing - 2010
 Sonic & All-Stars Racing Transformed - 2012